NA, Na, na eller .na kan syfta på

 Na (musikgrupp) – en albansk rockgrupp från Gjakova i Kosovo
 .na – nationell toppdomän för Namibia 
 Anonyma Narkomaner (NA) – en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem
 Natrium (Na) – ett grundämne (Na)
 Nauruanska – na är ISO 639-kod för språket
 Nederländska Antillerna (NA) – nationalitetsbeteckning för motorfordon därifrån
 Nerikes Allehanda (NA) – en tidning

Se även 
 N/A, n/a eller n / a – en engelskspråkig förkortning: not applicable ("inte tillämplig") eller not available ("inte tillgänglig")